

Самсонівка — село, Мінська область, Смолевицький район

Села:
 Самсонівка — Луганська область, Сорокинський район
 Самсонівка — Чернігівська область, Корюківський район

 Самсонівка — колишнє село, Луганська область, Білокуракинський район